

ICT
 X1 (computer), Nederlandse computer
 Sharp X1, homecomputer van Sharp

Wetenschap
 Cygnus X-1 en Scorpius X-1, astronomische röntgenbronnen, de eerste in hun sterrenbeeld.

Vervoer
 Bell X-1, Amerikaans raketvliegtuig dat als eerste sneller dan het geluid vloog.
 BMW X1, auto

Muziek
 X1 (band), Zuid-Koreaanse jongensband